Тхотхонг — буква:
 Тхотхонг — одиннадцатая буква лаосского алфавита.
 Тхотхонг — 24-я буква тайского алфавита.